Тата Симонян (), (настоящее имя Альберт Альбертович Симонян, род. 5 декабря 1962, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский певец, самый известный и популярный исполнитель рабиза и поп-музыки в Армении, популярный также в армянской диаспоре. Заслуженный артист Армении (2006), 
Заслуженный артист Украины (2010).

Биография 
Тата (Альберт) Симонян родился 5 декабря 1962 года в Ереване. Его творческая карьера началась в 1980 году в составе ансамбля «Киликия». Со временем вокруг Таты сформировался профессиональный коллектив музыкантов, уже много лет создающий музыку, которую зрители привыкли ассоциировать с брендом «Тата Симонян». В апреле 2010 года во время церемонии награждения армянской музыкальной премии «Ташир» в Москве Тата Симонян за свой альбом «Amenalave Du es» стал лауреатом в категории «Лучший альбом». Тата много гастролирует и уже выступал для зрителей в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Франции, Испании, Греции, ряде ближневосточных стран и 45 городах России. Также Тата играл эпизодические роли в нескольких фильмах.

В 2012—2013 годах участвовал в качестве наставника в вокальном телевизионном шоу «Голос Армении», являющемся армянской адаптацией .

Дискография 
 1997 — Арена ()
 1998 — То вправо, то влево ()
 1999 — Кто она ()
 2001 — Shaba-daba-dash
 2003 — Дождь пришёл ()
 2006 — Крылатые ветра ()
 2009 — Ты самая лучшая ()

Роли в кино 
 1996 — Наш двор
 1998 — Наш двор-2
 2005 — Наш двор-3
 2009 — Звезда любви

Примечания

Ссылки 
 http://www.armenianpulse.com/artists/tata-simonyan/ 
 MySpace
 Facebook

Наставники телешоу «The Voice»